Selikovky ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Selikovsky (* 1952), österreichischer Kameramann
 Nikolai Selikovsky (* 1988), österreichischer Rapper und Schauspieler